Sahir Gill (né le  à Terrace, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il passe professionnel avec les Nailers de Wheeling dans l'ECHL en 2014.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2007-2008 || Okanagan Hockey Academy Midget || OMAHA ||58 ||43 ||56 ||99 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Vipers de Vernon || LHCB ||54 ||18 ||21 ||39 ||18 ||17 ||8 ||9 ||17 ||4
|-
|2009-2010 || Steel de Chicago || USHL ||26 ||8 ||18 ||26 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Vipers de Vernon || LHCB ||17 ||3 ||9 ||12 ||6 ||19 ||6 ||9 ||15 ||8
|-
|2010-2011 || Université de Boston || HE ||39 ||6 ||19 ||25 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Université de Boston || HE ||39 ||12 ||19 ||31 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Université de Boston || HE ||39 ||10 ||12 ||22 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Nailers de Wheeling || ECHL ||67 ||13 ||41 ||54 ||26 ||10 ||2 ||7 ||9 ||6
|-
|2014-2015 || Nailers de Wheeling || ECHL ||26 ||9 ||20 ||29 ||8 ||7 ||4 ||2 ||6 ||2
|-
|2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||25 ||2 ||2 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||12 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Nailers de Wheeling || ECHL || 24 || 3 || 15 || 18 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 21 || 5 || 9 || 14 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 44 || 6 || 12 || 18 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 ||0 
|-
|2017-2018 || Americans de Rochester||LAH ||74 ||18 ||21 ||39 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2018-2019 || Augsburger Panther || DEL || 50 || 8 || 12 || 20 || 35 || 14 || 0 || 6 || 6 || 8
|-
|2019-2020 || Augsburger Panther || DEL || 51 || 9 || 10 || 19 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || EC Villacher SV  || ICEHL || 49 || 16 || 24 || 40 || 4 || 5 || 3 || 1 || 4 || 0
|-
| 2021-2022|| EV Landshut || DEL2 ||  ||

Références 

Naissance en avril 1992
Naissance dans le district régional de Kitimat-Stikine
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du EV Landshut